

Patronyme
 Joseph Marie François Sevestre, (1753-1846), fut un homme politique français. 
 Sébastien Edmond, dit Sevestre (1799-1852), fut un comédien français.
 Norbert Sevestre (1879-1945), fut un écrivain et traducteur français.
 Louis Sevestre, (1885-1958), fut un homme politique français.
 Jacques Sevestre (1908-1940), officier de marine français, Compagnon de la Libération.
 Muriel Sevestre est une auteur de bande dessinée française.
Alain Sevestre, (1941-2000), fut un athlète français de haut-niveau.
 Germaine Coulpied-Sevestre (1897-1985), compositrice française
 Heïdi Sevestre (1988), glaciologue

Homonymie

Homonymie de patronyme